Mofatteh steht für:

 Mohammad Hadi Mofatteh (* 1967), imamitischer Geistlicher
 Mohammad Mofatteh (1928–1979)